Mariampol peut faire référence:

En 
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Mariampol est un village

dans la voïvodie de Łódź
 Mariampol est un village dans le powiat d'Opoczno
 Mariampol est un village dans le powiat de Zgierz

dans la voïvodie de Lublin
 Mariampol est un village dans le powiat de Biała Podlaska
 Mariampol est un village dans le powiat d'Opole Lubelskie

dans la voïvodie de Mazovie
 Mariampol est un village dans le powiat de Grodzisk Mazowiecki
 Mariampol est un village dans le powiat de Kozienice

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Mariampol est un village

En 
 Nom polonais de la ville de Marijampolė

En 
 Nom polonais de la ville de Mariampil